Ambrosi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Ambrosi (* 1987), italienischer Eishockeyspieler
 Christie Ambrosi (* 1976), US-amerikanische Softballspielerin
 Francesco Ambrosi (1821–1897), italienischer Historiker, Ethnologe und Botaniker
 Gianpaolo Ambrosi (* 1940), italienischer Rodler
 Gustinus Ambrosi (1893–1975), österreichischer Bildhauer
 Hans Ambrosi (1925–2012), deutscher Diplom-Landwirt, Weingutdirektor und Autor
 Johann Baptist Ambrosi (1741–1796), christlicher Gelehrter und Prediger
 Luigi Ambrosi (1819–1867), italienischer Geistlicher
 Martina Ambrosi (* 2001), italienische Skispringerin
 Nikolaus Ambrosi (* 1728), italienischer Bildhauer